312 steht für:
 das Jahr 312
 IATA-Code für den Flugzeugtyp Airbus A310-200, siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: